Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2018 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 26 марта по 1 апреля 2018 года в Эрзуруме (Турция) и с 26 по 28 апреля 2018 года в Куинстауне (Новая Зеландия).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А третьего дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа A 
  вышла в группу В второго дивизиона 2019 года.
  вылетела в группу В третьего дивизиона 2019 года.

Группа B 
   вышла в группу А третьего дивизиона 2019 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 9 национальных команд — четыре из Азии, две из Европы и по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Бельгии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года 
В группе А третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

В группе B третьего дивизиона приняли участие 1 главный и 3 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Адриан Ернек (ERNECQ Adrien)
  Антон Гладченко (HLADCHENKO Anton)
  Том Перинг (PERING Tom)
  Дмитрий Трофимов (TROFIMOV Dmitry)

Линейные судьи
  Яхья Аль Жнейби (AL JNEIBI Yahya)
  Ферхат Догус Айгун (AYGUN Ferhat Dogus)
  Мурат Айгун (AYGUN Murat)
  Лассе Дахлеруп (DAHLERUP Lasse)
  Клемент Гонсалвес (GONCALVES Clement)
  Лю Жэнь (LIU Ren)
  Евгений Парфенека (PARFENEKA Yauheni)

Группа B

Главный судья
   Хюб ван Гринсвен-мл. (van GRINSVEN JNR Hub)
   Ли Чу Хён  (LEE Joo Hyun)

Линейные судьи
  Фрейзер Олсон (OHLSON Fraser)
  Наоки Саваяма (SAWAYAMA Naoki)
  Тайлер Хаслемор (HASLEMORE Tyler)

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+12).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю
Ю
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира в Новой Зеландии